PČR může být zkratka pro:

 Parlament České republiky
 Policii České republiky

Zkratky